In 2022 werd de 28ste editie van het Campeonato Paraense Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 9 september tot 19 november. Cametá werd kampioen.

Sport Real verhuisde dit seizoen van Belém naar Canaã dos Carajás.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase

(1): Atlético Paraense werd gediskwalificeerd voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler

Totaalstand

Kampioen

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2022